Institut Bíblic Pastoral (del seu nom en anglès Pastoral Bible Institute), confessió religiosa cristiana, en la línia del moviment d'Estudiants de la Bíblia
 Brigades Internacionals de Pau (del seu nom en anglès Peace Brigades International), organització no governamental per la promoció dels drets humans i la resolució de conflictes
 Producte brut interior, suma de tots els béns i serveis produïts en un espai econòmic durant un període determinat
 Parallel Bus Interface, port de 50 pins dels ordinadors Atari de 8 bits
 Push Button Install, sistema d'instal·lació de programari propi del sistema operatiu PC-BSD
 Polibenzimidazole, fibra sintètica de punt de fusió molt alt